Селищанська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Селищанська сільська рада — Київська область, Баришівський район
 Селищанська сільська рада — Чернівецька область, Сокирянський район

Див. також 
 Селищенська сільська рада